Somalia:
 Eyl – miasto

Osoby:
 Meta Eyl – niemiecka teolog

Inne:
 Eyl – port lotniczy w Somalii

Zobacz też:
 Eil